Wilfried II. bezeichnet folgende Personen:

 Wilfried II. (Barcelona) († 911), Graf von Barcelona, Girona und Ausona 
 Wilfried II. (Besalú) († 957), Graf von Besalú
 Wilfried II. (Cerdanya) (~970–1050), Graf von Cerdanya und Berga